

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Niemierzyno – osada w woj. zachodniopomorskim w pow. świdwińskim w gminie Połczyn-Zdrój
 Niemierzyno – wieś w woj. zachodniopomorskim w pow. świdwińskim w gminie Świdwin
 Niemierzyno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice